Teloschistaceae is een familie van korstmossen in de orde Teloschistales. Het is een omvangrijke familie de ruim 100 geslachten en bijna 900 soorten bevat (peildatum januari 2013).

Het bevat vier onderfamilies, namelijk 
 Brownlielloideae
 Caloplacoideae
 Teloschistoideae
 Xanthorioideae

Geslachten 
Volgens Index Fungorum telt de familie 118 geslachten (peildatum december 2021):

 
Schimmelfamilie